Аль-Муалла () — династия шейхов (c 1775 года) и эмиров Умм-эль-Кайвайна (с 1971 года по настоящее время).

Происхождение и история династии 
Род Аль-Муалла происходит из одноимённого арабского племени, проживающего на территории Умм-эль-Кайвайна. В 1775 году шейх племени Аль-Муалла Маджид провозгласил о создании независимого государства. В марте 1892 года шейх Ахмад I бин Абдаллах аль-Муалла (1873—1904) вместе с другими шейхами Договорного Омана подписал «Исключительное соглашение» с британским правительством, в соответствии с которым над Умм-эль-Кайвайном фактически был установлен протекторат Великобритании: отныне шейх Ахмад I и его наследники не могли вести международные переговоры и подписывать соглашения с другими государствами, а равно не имели права ни уступать, ни продавать, ни сдавать в аренду какие-либо части своей территории. Шейх Ахмад бин Абдаллах был свергнут в 1904 году своим сыном Рашидом II, который в августе 1922 года умер от пневмонии. Сын и наследник Рашида II Абдаллах II недолго удержался у власти, так как уже в октябре 1923 года был убит своими собственными рабами. Шейхом Умм-эль-Кайвайна стал его двоюродный брат Хамад бин Ибрахим (1923—1929), который через шесть лет также был убит, также в октябре. При следующем правителе Ахмаде II (1929—1981) в 1971 году Умм-эль-Кайвайн вошёл в состав Объединённых Арабских Эмиратов.

Шейхи (с 1971 года — эмиры) Умм-эль-Кайвайна 
 Маджид аль-Муалла (1775 — ?)
  (? — 1816), сын предыдущего
  (1816—1853), сын предыдущего
  (1853—1873), сын предыдущего
  (1873—1904), брат предыдущего
  (1904—1922), сын предыдущего
  (1922—1923), сын предыдущего
  (1923—1929), сын Ибрагима бин Ахмада, внук шейха Ахмада I
 Ахмад II бин Рашид (1929—1981), сын Рашида II
 Рашид III бин Ахмад (1981—2009), сын предыдущего
 Сауд бин Рашид (с 2009), сын предыдущего.

Генеалогическое древо династии 

<center>

Источники 
 Рыжов К. В. Все монархи мира. Мусульманский Восток. XV—XX вв. — : Вече, 2004. — 544 с.